Ренза́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Рензаев, Алексей Иванович (1912—1945) — авиационный штурман, Герой Советского Союза.
 Рензаев, Николай Фёдорович (1923—1979) — контр-адмирал, первый (1963—1966) командир 11-й дивизии атомных подводных лодок.